

Persone 
 Thomas Moore – governatore delle Bermude nel XVII secolo
Thomas Moore (1759-1822) -- politico statunitense della Carolina del Sud
 Thomas Moore (1762-1840) – teologo australiano, uno dei fondatori del Moore Theological College
 Thomas Moore (1779-1852) – poeta irlandese
Thomas Patrick Moore (1797-1853) -- politico statunitense del Kentucky
 Thomas Moore (1940) – scrittore statunitense
 Thomas Moore – scrittore statunitense, autore del romanzo The Hunt for Confederate Gold
 Thomas Moore – produttore statunitense
 Tom Moore, nato Thomas J. Moore (1883-1955) – attore e regista irlandese naturalizzato statunitense
 Tom Moore (1938) – allenatore di football americano statunitense

Pagine correlate 
 Moore